Sênior, título distintivo de origem latina
 Senior S.A., desenvolvedora de programas para computador
 Junior Senior, duo musical dinamarquês
 Prêmio Whitehead Sênior, ligado à matemática